27-й чемпионат Израиля проходил с 24 ноября по 3 декабря 2002 года в Тель-Авиве.

Турнирная таблица

Литература 
 Mega Datenbank 2017 — ISBN 978-3-86681-572-8

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Израиля по шахматам
2002 год в шахматах